een van deze steden in China
Wangtang (Anhui)
Wangtang (Fujian)
Wangtang (Guangdong)
Wangtang (Guangxi)
Wangtang (Hunan)